Emma Must (1966-), militante écologiste anglaise, professeur et poète ;
 MUST, Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail, parti politique de la République du Congo
 Musth, état qui revient périodiquement chez les éléphants mâles